Nevske (în ) este localitatea de reședință a comunei Nevske din raionul Kreminna, regiunea Luhansk, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Nevske era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Note 

Nevske, Nevske, Kreminna, Luhansk
Nevske, Nevske, Kreminna, Luhansk
Nevske, Nevske, Kreminna, Luhansk